Бокс впервые был включён в олимпийскую программу на Играх 1904 года. Соревнования проводились в 7-ми весовых категориях. На Олимпиаде 1912 бокс отсутствовал. Начиная с Олимпиады 1920 года и по сей день является олимпийским видом спорта. Количество весовых категорий и их лимит периодически меняются. На Олимпиаде 2016 были разыграны комплекты наград в десяти весовых категориях у мужчин и в трёх — у женщин.

Соревнования среди женщин впервые прошли в 2012 году на Играх в Лондоне. Комплекты наград были разыграны в трёх весовых категориях.

Ниже приведён полный список олимпийских призёров по боксу во всех весовых категориях.

Действующая программа

Мужчины

Наилегчайший вес (Flyweight) 
 1904: до 47,63 кг.
 1920—1936: до 50,8 кг.
 1948—1964: до 51 кг.
 1968—2008: 48-51 кг.
 2012—: 49-52 кг.

Полулёгкий вес (Featherweight) 
 1904: 52,16-56,7 кг.
 1908: 52,62-57,15 кг.
 1920—1928: 53,52-57,15 кг.
 1932—1936: 54-57,15 кг.
 1948: 54-58 кг.
 1952—2008: 54-57 кг.
 2020—: 52-57 кг.

Лёгкий вес (Lightweight) 
 1904: 56,7-61,24 кг.
 1908: 57,15-63,5 кг.
 1920—1936: 57,15-61,24 кг.
 1948: 58-62 кг.
 1952—2008: 57-60 кг.
 2012—2016: 56-60 кг.
 2020—: 57-63 кг.

Полусредний вес (Welterweight) 
 1904: 61,24-65,77 кг.
 1920—1936: 61,24-66,68 кг.
 1948: 62-67 кг.
 1952—2000: 63,5-67 кг.
 2004—2016: 64-69 кг.
 2020—: 63-69 кг.

Средний вес (Middleweight) 
 1904: 65,77-71,67 кг.
 1908: 63,5-71,67 кг.
 1920—1936: 66,68-72,57 кг.
 1948: 67-73 кг.
 1952—2000: 71-75 кг.
 2004—: 69-75 кг.

Полутяжёлый вес (Light heavyweight) 
 1920—1936: 72,57-79,38 кг.
 1948: 73-80 кг.
 1952—: 75-81 кг.

Тяжёлый вес (Heavyweight) 
 1904—1908: свыше 71,67 кг.
 1920—1936: свыше 79,38 кг.
 1948: свыше 80 кг.
 1952—1980: свыше 81 кг.
 1984—: 81-91 кг.

Супертяжёлый вес (Super heavyweight) 
 1984—: свыше 91 кг.

Женщины

Наилегчайший вес (Flyweight) 
 2012—: до 51 кг.

Поулёгкий вес (Featherweight) 
 2020—: 51-57 кг.

Лёгкий вес (Lightweight) 
 2012—2016: до 60 кг.
 2020—: 57-60 кг.

Полусредний вес (Featherweight) 
 2020—: 60-69 кг.

Средний вес (Middleweight) 
 2012—2016: до 75 кг.
 2020—: 69-75 кг.

Прекращены соревнования

Мужчины

Первый наилегчайший вес (Light flyweight) 
 1968—2008: до 48 кг.
 2012—2016: 46-49 кг.

Легчайший вес (Bantamweight) 
 1904: 47,63-52,16 кг.
 1908: до 52,62 кг.
 1920—1928: 50,8-53,52 кг.
 1932—1936: 50,8-54 кг.
 1948—2008: 51-54 кг.
 2012—2016: 52-56 кг.

Первый полусредний вес (Light welterweight) 
 1952—2000: 60-63,5 кг.
 2004—2016: 60-64 кг.

Первый средний вес (Light middleweight) 
 1952—2000: 67-71 кг.

См. также 
 Бокс на Олимпийских играх
 Кубок Вэла Баркера

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Олимпийского движения

Списки призёров летних Олимпийских игр по видам спорта
Бокс на Олимпийских играх
Списки боксёров